San Antonio del Monte kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Malagana, ort, Guanajuato, León, 
 San Antonio del Monte, Chiapas, ort, San Cristobal De Casas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar